La peau (provenant du latin pellis) est un organe composé de plusieurs couches de tissus ;
 La peau ou « peausserie » est la peau animale traitée en vue d'un usage particulier ;
 La peau ou pelure d'un fruit ou d'un légume, est la couche protectrice extérieure.

Titres 

 Peau (titre original : Skin), une nouvelle de Roald Dahl.